«Школьные годы Тома Брауна» () — название повести (1857) Томаса Хьюза и нескольких её экранизаций:

  — повесть 1857 года.
  — английский фильм 1916 года.
  — американский фильм 1940 года.
  — английский фильм 1951 года.
  — английский мини-сериал 1971 года.
 «Школьные годы Тома Брауна» — английский фильм 2005 года.